

Geografia

Withington (Grande Manchester)
Withington (Gloucestershire)
Withington (Herefordshire)
Withington (Shropshire)